

Anno 
 254 o 254 a.C.

Codici 
 254 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio radioastronomico di Haystack, presso Westford (Massachusetts)

Matematica 
 254 – numero